Banco kan syfta på:

 Banco Bryggeri AB – ett svenskt bryggeri
 Banco Fonder – en fondförvaltare grundad 1975
 Stockholm Banco – Sveriges första bank på 1600-talet
 Banco (sedlar) – svenska sedlar utgivna av Riksens ständers bank
 Banco del Mutuo Soccorso  – en italiensk rockgrupp

Geografi

Colombia 
 El Banco (ort i Colombia, Magdalena, lat 9,00, long -73,98),

Mexiko 
 El Banco (ort i Mexiko, Querétaro Arteaga, Cadereyta de Montes), 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar